Jauza může znamenat:

 Jauza (přítok Moskvy) — řeka v Moskvě a Moskevské oblasti v Rusku, přítok Moskvy
 Jauza (přítok Lamy) — řeka ve Tverské a v Moskevské oblasti v Rusku, přítok Lamy
 Jauza (přítok Gžati) — řeka ve Smolenské oblasti v Rusku, přítok Gžati

 Jauza (metro) — typ vagónů metra
 Jauza (železniční zastávka) — železniční zastávka v Moskvě